IIRR steht für:
 Iranian Islamic Republic Railways
 International Institute of Rural Reconstruction, ein Institut auf den Philippinen
 Incident Investigation, Recording & Reporting
 wenn ich mich richtig erinnere (engl. if I remember right), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

IIRR